Russellville (Alabama)
 Russellville (Arkansas)
 Russellville (Illinois)
 Russellville (Comtat de Boone), àrea no incorporada d'Illinois
 Russellville (Indiana)
 Russellville (Kentucky)
 Russellville (Missouri)
 Russellville (Ohio)